Esa Peltonen (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Peltonen débute en 1965 avec le Kärpät Oulu dans le championnat de Finlande de hockey sur glace, la SM-Sarja. Ieffectue toute sa carrière en club en Finlande en jouant ensuite successivement pour le Upon Pallo, le HJK Helsinki et enfin le HIFK. Il remporte le championnat à trois reprises en 1974, 1980 et 1983 avec le HIFK.

Au niveau international, Peltonen représente la Finlande de 1967 à 1980. Il participe notamment à onze coupes du monde, quatre Jeux olympiques et une Coupe Canada mais ne remporte cependant aucune médaille, la Finlande terminant à de nombreuses reprises au pied du podium. En 277 matchs joués avec l'équipe nationale, il inscrit 93 buts et 49 aides. Il est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire derrière  Lasse Oksanen qui a inscrit 101 buts.

En 1990, il est intronisé au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le . En 2007, c'est au tour de la fédération internationale de l'honorer en l'intronisant au temple de la renommée de l'IIHF.

Son fils, Ville Peltonen, est également joueur de hockey et a lui aussi représenté l'équipe de Finlande à de nombreuses reprises.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1965-1966 || Kärpät Oulu || SM-Sarja ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1966-1967 || Upon Pallo || SM-Sarja ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1967-1968 || Upon Pallo || SM-Sarja ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1968-1969 || Upon Pallo || SM-Sarja ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1969-1970 || HJK Helsinki || SM-Sarja ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1970-1971 || HJK Helsinki || SM-Sarja ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1971-1972 || HJK Helsinki ||SM-Sarja ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1972-1973 || HIFK || SM-Sarja ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974 || HIFK || SM-Sarja || 36 || 20 || 22 || 42 || 17 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1975-1976 || HIFK || SM-Liiga || 34 || 29 || 13 || 42 || 12 || 4 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 1976-1977 || HIFK || SM-Liiga ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1977-1978 || HIFK || SM-Liiga ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1978-1979 || HIFK || SM-Liiga ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1979-1980 || HIFK || SM-Liiga || 36 || 27 || 19 || 46 || 10 || 7 || 7 || 3 || 10 || 4
|-
| 1983-1984 || HIFK || SM-Liiga || 10 || 4 || 3 || 7 || 6 ||  ||  ||  ||  || 

| 228 || 117 || 83 || 200 || 81 || 11 || 9 || 4 || 13 || 6

En équipe nationale 

| 1967 || Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left" | 
|-
| 1968 || Jeux olympiques || 8 || 2 || 0 || 2 || 2 || align="left" | 
|-
| 1969 || Championnat du monde || 10 || 3 || 1 || 4 || 6 || align="left" | 
|-
| 1970 || Championnat du monde || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || align="left" | 
|-
| 1971 || Championnat du monde || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left" | 
|-
| 1972 || Jeux olympiques || 6 || 3 || 0 || 3 || 6 || align="left" | 
|-
| 1972 || Championnat du monde || 8 || 4 || 1 || 5 || 0 || align="left" | 
|-
| 1973 || Championnat du monde || 10 || 4 || 0 || 4 || 10 || align="left" | 
|-
| 1974 || Championnat du monde || 10 || 4 || 4 || 8 || 0 || align="left" | 
|-
| 1976 || Coupe Canada || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left" | 
|-
| 1976 || Jeux olympiques || 6 || 1 || 4 || 5 || 0 || align="left" | 
|-
| 1976 || Championnat du monde || 10 || 3 || 5 || 8 || 2 || align="left" | 
|-
| 1977 || Championnat du monde || 7 || 5 || 2 || 7 || 4 || align="left" | 
|-
| 1978 || Championnat du monde || 10 || 5 || 0 || 5 || 2 || align="left" | 
|-
| 1980 || Jeux olympiques || 7 || 2 || 4 || 6 || 2 || align="left" | 

| 112 || 37 || 26 || 63 || 36 || --

Honneurs et récompenses 
 Équipe d'étoiles de la SM-Sarja : 1970-1971, 1972-1973 et 1973-1974 ;
  numéro 69.

Références 

Naissance en février 1947
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HIFK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Naissance à Oulu